__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Januar

Datum unbekannt

Einzelnachweise 

202001
2020